Douce River steht für:
 Douce River (Dominica), Fluss auf Dominica
 Douce River (Grenada), Fluss auf Grenada